Galsa (rom. Galșa), település Romániában, Arad megyében
 Ipolygalsa (szlk. Holiša), település Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Losonci járásában
 Veszprémgalsa, település Veszprém megyében, a Sümegi járásban. Zalagalsa és Veszprémpinkóc egyesítésével jött létre 1969-ben
 Zalagalsa, 1969-ig önálló település, ma Veszprémgalsa része